Heracleum platyphyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Louis François Ramond de Carbonnière och Dc. Heracleum platyphyllum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
platyphyllum